Lannes de Montebello ist der Familienname folgender Personen:

Gustave Lannes de Montebello (1804–1875), französischer General
Napoléon Lannes de Montebello (1801–1874), französischer Staatsmann und Diplomat